Riedlbach heißen folgende geographische Objekte:

 Riedlbach (Gemeinde Oberwang), Ort in Oberwang, Bezirk Vöcklabruck, Salzkammergut, Oberösterreich
 Riedlbach (Gemeinde Esternberg), Ortschaft von Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
Gewässer:
 Riedlbach (Bräualmbach), linker Zufluss des Bräualmbach vor St. Nikolai im Sölktal, von den Seen am Knallstein, Schladminger Tauern, Steiermark
 Riedlbach (Kainischtraun), Quellbach der Traun (Donau) bei Pichl-Kainisch in Salzkammergut, Steiermark
 Riedlbach (Kößlbach), rechter Zufluss des Kößlbach (Großer Kösslbach) zur Donau bei Esternberg im Sauwald, Oberösterreich
 Riedlbach (Pölsbach), auch Riedlgraben, linker Zufluss des Pölsbach, im Pölstal bei Sankt Oswald-Möderbrugg, vom Kesseleck der Seckauer Tauern, Steiermark
 Oberlauf des Schwemmbach, rechter Zufluss der Mattig, im Kobernaußerwald, Oberösterreich
 Riedlbach (Wangauer Ache), linker Zufluss der Wangauer Ache, bei Innerschwand und Oberwang im Salzkammergut, Oberösterreich
 Riedlbach (Winkeltalbach), linker Zufluss des Winkeltalbachs, bei Außervillgraten vom Rappler der Defregger Alpen, Osttirol

Siehe auch: 
 Riedelbach